Fluoroamfetamin se može odnositi na:

 2-Fluoroamfetamin
 3-Fluoroamfetamin
 4-Fluoroamfetamin